Schwaigern heißen folgende geographischen Objekte:

 Schwaigern, Stadt im Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg
 Schwaigern (Gemeinden Pöndorf, Weißenkirchen), Ortschaft von Pöndorf und Ortslage von Weißenkirchen im Attergau, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Schwaigern (Gemeinde Westendorf), Ort bei Westendorf, Bezirk Kitzbühel, Tirol 

Siehe auch:
 Schweigern
 Schwaighof (Hofform) – zur Namenkunde